Genova eller Génova kan syfta på:

 Genova (film) – en film från 2008
 Genova (låt) – en låt av duon Lilla Sällskapet, från 2010.

Geografi

Antarktis 

 Cima Genova,

Colombia 

 Génova, Quindío, ort i Pijao, Quindío, 
 Génova (kommun), Quindío, 
 Colón (kommun i Colombia, Nariño), 
 Génova (ort i Colombia, Cauca), ort i Colón,

Guatemala 

 Municipio de Génova Costa Cuca, kommun, 
 Génova (kommunhuvudort), Departamento de Quetzaltenango,

Italien 

 Genua, stad och kommun, Ligurien, ,  
 Genova (provins), tidigare provins
 Genuabukten, bukt, Ligurien,

Se även
 Genua (olika betydelser) – flera
 Geneva – flera